MEP har flere betydninger:

 Message Exchange Pattern – kommunikationsprotokol
 Europaparlamentsmedlem – europaparlamentariker